Баньюэлос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 18,61 км². Население — 25 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары